Kerman o Kirman, regió de l'Iran
 Província de Kerman a l'Iran
 Kerman, ciutat a l'Iran 
 Kerman (Califòrnia), ciutat a l'estat de Califòrnia